

Geografia

Coffey – comune del Missouri
Contea di Coffey – contea del Kansas

Persone
 Amir Coffey (1997) – cestista statunitense
Jimmy Coffey (...-1999) – calciatore irlandese
Joe Coffey, propr. Joseph Coffey (1988) – wrestler scozzese, fratello del wrestler Mark
John Coffey (1969) – storico e docente britannico
Mark Coffey (1990) – wrestler scozzese
Nia Coffey (1995) – cestista statunitense
Paul Coffey (1961) – ex hockeista su ghiaccio canadese
Richard Coffey (1965) – ex cestista statunitense
Scott Coffey (1967) – attore e regista statunitense
Tabatha Coffey (1969) – personaggio televisivo e parrucchiera australiana

Altro
John Coffey –  band punk post-hardcore originaria di Utrecht, Paesi Bassi,